ООО «Торговый дом „Ле Монти“»— компания дистанционной каталожной торговли. Компания основана в 1985 году в США, с 1990 года работает в России.

История компании 
 1985. Основание компании в США.
 1990. Выход на российский рынок. Оптовая торговля обувью и одеждой.
 1995. Розничная торговля и открытие сети магазинов. Запуск телепроекта «Торговый дом „Ле Монти“» на канале РТР (позже на ТВ Центре).
 1999. Переориентация бизнеса компании на дистанционную торговлю.

Примечания

Ссылки 
 Сайт компании
 Статья в "Коммерсанте"

Торговые компании